Линник Володимир Павлович (1889—1984) — радянський оптик, академік АН СРСР, лауреат Сталінської премії, Герой Соціалістичної Праці.
 Линник Григорій Омелянович (дати народження смерті невідомі) — статський радник, український педагог.
 Линник Зінаїда Петрівна (1911—1990) — українська майстриня керамічного розпису.
 Линник Михайло Васильович (1910—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Линник Михайло Никифорович (1916—2007) — Герой Радянського Союзу.
 Линник Олексій Васильович ( 1920) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант, начальник КВІРТУ ППО з 1974 по 1979 рік.
 Линник Павло Дмитрович (1916—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Линник Юрій Володимирович (1915—1972) — радянський математик в галузі теорії ймовірності, теорії чисел, статистики, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.

українські прізвища
Прізвища на -ник